Walerij Gonczarow – radziecki piłkarz
 Wałerij Honczarow – ukraiński gimnastyk